Självförbränning kan syfta på:

 Spontan självförbränning
 Självbränning